

Geografia 
 Tak – città capoluogo della provincia di Tak (Thailandia)

Sigle 
 Tallinna Autobussikoondis – azienda di trasporto pubblico di Tallinn (Estonia)
 Teyrêbazên Azadiya Kurdistan – Falchi della libertà del Kurdistan, organizzazione paramilitare curda

Astronomia 
 Tak – cratere meteoritico di Marte

Codici 
TAK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Takamatsu (Giappone)
tak – codice ISO 639-3 della lingua tala
TAK – codice ISO 3166-2:AF di Takhar (Afghanistan)
TAK – codice vettore ICAO della compagnia aerea russa Tatarstan Airlines, Aeroporto di Kazan', Russia

Matematica 
 Tak (funzione) – funzione matematica

Musica 
Tak – abbreviazione di Takfarinas, cantante rock cabilo
 Tak – rapper del duo Styles of Beyond